Light Fingers – film del 1929 diretto da Joseph Henabery
Light Fingers – film del 1957 diretto da Terry Bishop